Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute à Filderstadt du 9 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Joe Fernández, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Robin White.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1989
Tennis en octobre 1989